Пасо де лас Јегвас има више значења:

 Пасо де лас Јегвас (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо де лас Јегвас (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику